Кара Блэк и Саня Мирза — победительницы турнира.

Общая информация 
На турнире смогли сыграть все пары, которые отобрались по итогам чемпионской гонки. Возглавил посев дуэт из Италии Роберта Винчи и Сара Эррани. Они смогли сыграть на турнире всего три гейма четвертьфинального матча против Кветы Пешке и Катарины Среботник. Причиной схода стали боли в груди у Эррани по ходу матча. В их отсутствие до финала смогли добраться следующие по посеву команды: № 2 и прошлогодние победительницы Пэн Шуай и Се Шувэй, а также № 3 посева Кара Блэк и Саня Мирза. Особой борьбы в финале не получилось Блэк и Мирза отдали соперницам лишь один гейм и выиграли титул. Для Блэк победа на итоговых соревнованиях стала третьей в карьере. До этого она побеждала в 2007 и 2008 годах в альянсе с Лизель Хубер.

Посев 

  Роберта Винчи /  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Се Шувэй (Финал)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Титул)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Финал тура WTA 2014